Podstene est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Podstene, une localité située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Podstene, une localité située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Podstene pri Kostelu, une localité située dans la commune de Kostel.